Elea ( 'olivera', 'oliva') és un topònim grec corresponent a diverses ciutats i accidents geogràfics:
 Elea, antiga ciutat de la regió d'Eòlia, més tard esdevenguda port de Pèrgam
 Badia d'Elea, que acollia el port de la ciutat
 Elea, antiga ciutat de la regió de l'Epir, a la desembocadura de l'Aqueront
 Elea, port a l'antiga Etiòpia
 Elea, antiga ciutat de Bitínia
 Elea, illa de la Mar Negra del grup de les Demonisi
 Elea, antiga ciutat del Líban, al sud-est de Sidó
 Elea (cap de Creta), a prop de Palékastro, al nord-est de l'illa
 Elea (cap de Xipre), al nord-oest de l'illa
 Elea (riu), riu de Beòcia